Scottish Football Association Challenge Cup 1877-78 var den femte udgave af Scottish Football Association Challenge Cup, nutildags bedre kendt som Scottish Cup. De første kampe blev spillet i oktober 1877, og finalen blev afviklet den 30. marts 1878, hvor Vale of Leven FC sikrede sig sin anden triumf i Scottish Cup med en sejr på 1-0 over Third Lanark Rifle Volunteers.

Resultater 

Kilder angiver at turneringen startede med 128 hold, men der kan ikke redegøres for så mange hold. Resultaterne nedenfor nævner i alt 113 hold. Kilder angiver endvidere, at Glasgow og Edinburgh University fik lov at stille op fra tredje runde, men det kan der heller ikke redegøres for.

Første runde 

Caledonian FC, 17th Renfrew RV, Grasshoppers FC og Dunmore FC var oversiddere i første runde og gik dermed videre til anden runde uden kamp. Kilderne redegør ikke for, hvordan Glengowan FC nåede anden runde.

Anden runde 

Fem hold – Renton Thistle FC, Edinburgh Swifts FC, Drumpellier FC, Stonefield FC og Barrhead FC – var oversiddere i denne runde og gik derfor videre til tredje runde uden kamp.

Tredje runde

Fjerde runde 

På grund af det ulige antal hold, var Jordanhill FC oversidder, og dermed gik holdet uden kamp videre til ottendedelsfinalerne.

Ottendedelsfinaler 

Inden ottendedelsfinalerne blev Barrhead FC diskvalificeret på grund af kampen spillet i tredje runde, og derfor blev deres modstandere i tredje og fjerde runde, Renfrew FC og Partick FC, genindsat i turneringen.

Kvartfinaler

Semifinaler 

På grund af det ulige antal hold, var Vale of Leven FC oversidder i semifinalerne og gik dermed videre til finalen uden kamp.

Finale 

Finalen blev afgjort af John McDougall, som scorede kampens eneste mål i 65. minut.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF: Scottish Cup 1877–78
 IFFHS: Scottish Cup 1877–78

Noter 

Sæsoner i Scottish Cup
Fodbold i 1877
Fodbold i 1878